Juri Schurawljow ist der Name folgender Personen:

* Juri Igorewitsch Schurawljow (* 1996), russischer Fußballspieler
 Juri Iwanowitsch Schurawljow (1935–2022), russischer Mathematiker